Un traitement de substitution peut désigner :
 en addictologie :
 un traitement de substitution aux opiacés,
 un traitement de substitution nicotinique ;
 en endocrinologie : un traitement de substitution hormonal.